Colonia Independencia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Independencia, Angangueo, ort, 
 Colonia Independencia, Sahuayo, ort, 
 Colonia Independencia, Zacatecas, ort, Noria de Ángeles, 
 Colonia Independencia, Oaxaca, ort, San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -, 
 Colonia Independencia, Hidalgo, ort, Ixmiquilpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar